Metzgergasse steht für:
 Metzgergasse (Alsfeld), Vogelsbergkreis, Hessen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Alsfeld
 Metzgergasse (Burgdorf), Kanton Bern, siehe Liste der Kulturgüter in Burgdorf
 Metzgergasse (Coburg), Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Coburg/M #Metzgergasse
 Metzgergasse (Eppingen), Landkreis Heilbronn,  	Baden-Württemberg, siehe Liste der Baudenkmale in Eppingen
 Metzgergasse (Schweinfurt), Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Schweinfurt

Siehe auch: